Genouilly kan avse två kommuner i Frankrike:

 Genouilly, Cher
 Genouilly, Saône-et-Loire